– japoński skoczek narciarski, reprezentant klubu Nippon Kucho, drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata.

W Pucharze Świata po raz pierwszy wystartował 17 grudnia 1988 w Sapporo, gdzie zdobył pierwsze punkty Pucharu Świata, zajmując 14. miejsce. 19 grudnia 1992 na średniej skoczni w Sapporo po raz pierwszy zajął miejsce w pierwszej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. Zajął czwarte miejsce. Dzień później, 20 grudnia 1992 wygrał zawody Pucharu Świata. Sezon 1992/1993 zakończył na 20. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Na kolejne zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata musiał czekać do 23 marca 1997, kiedy w Planicy wygrał konkurs lotów. 28 lutego 1998 w Vikersund zajął trzecią lokatę. 11 stycznia 2002 wygrał zawody Pucharu Kontynentalnego w Sapporo. 12 marca 2003 w Zaō wygrał drugie w karierze zawody Pucharu Kontynentalnego. 10 stycznia 2004 i dzień później wygrał zawody na skoczni Ōkurayama w Sapporo. Sezon 2003/2004 zakończył na 19. pozycji w klasyfikacji końcowej Pucharu Kontynentalnego.

22 lutego 2004 roku w konkursie drużynowym mistrzostw świata w lotach w Planicy ustanowił swój rekord życiowy wynoszący 212,5 metra.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1989  Lahti – 55. miejsce (K-114), 20. miejsce (K-90)
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 38. miejsce (K-120)
 2005  Oberstdorf – 18. miejsce (K-90)
 Drużynowo
 1989  Lahti – 15. miejsce
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – srebrny medal
 2005  Oberstdorf – 9. miejsce (K-90), 10. miejsce (K-120)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1998  Oberstdorf – 15. miejsce
 2002  Harrachov – 41. miejsce
 2004  Planica – 41. miejsce
 Drużynowo
 2004  Planica – 5. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1988/1989: 52.
 sezon 1992/1993: 20.
 sezon 1993/1994: 68.
 sezon 1995/1996: 66.
 sezon 1996/1997: 25.
 sezon 1997/1998: 23.
 sezon 2001/2002: 53.
 sezon 2002/2003: 49.
 sezon 2003/2004: 25.
 sezon 2004/2005: 42.
 sezon 2007/2008: 75.
 sezon 2009/2010: 82.

Zwycięstwa w konkursach 
  Sapporo – 20 grudnia 1992
  Planica – 23 marca 1997

Miejsca na podium chronologicznie 
  Sapporo – 20 grudnia 1992 (1. miejsce)
  Planica – 23 marca 1997 (1. miejsce)
  Vikersund – 1 marca 1998 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1992/1993 – 23. 
 2003/2004 – 42.
 2004/2005 – 21.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 14.
 1998 – 23.
 2002 – 33.
 2004 – 12.
 2005 – 42.
 2006 – 43.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998 – 46.
 2003 – 50.
 2004 – 21.
 2005 – 28.
 2010 – 72.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2003
Urodzeni w 1972